Neolamprologus — род пресноводных лучепёрых рыб из семейства цихловых. Распространены в реках и озёрах Африки. Общая длина тела составляет от 2,5 см (самки N. multifasciatus) до 20 см (N. tetracanthus).

Виды 
В род Neolamprologus включают 46 видов:
 Neolamprologus bifasciatus Büscher, 1993
 Neolamprologus brevis (Boulenger, 1899) — Ракушковый лампрологус
 Neolamprologus brichardi (Poll, 1974) — Принцесса Бурунди
 Neolamprologus buescheri (Staeck, 1983) — Лампрологус Бушера
 Neolamprologus cancellatus Aibara, Takahashi & Nakaya, 2005
 Neolamprologus caudopunctatus (Poll, 1978)
 Neolamprologus chitamwebwai Verburg & Bills, 2007
 Neolamprologus christyi (Trewavas and Poll, 1952)
 Neolamprologus crassus (Brichard, 1989)
 Neolamprologus cylindricus Staeck and Seegers, 1986 — Изящный лампрологус
 Neolamprologus devosi Schelly, Stiassny and Seegers, 2003
 Neolamprologus falcicula (Brichard, 1989)
 Neolamprologus fasciatus (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus furcifer (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus gracilis (Brichard, 1989)
 Neolamprologus helianthus Büscher, 1997
 Neolamprologus leleupi (Poll, 1956) — Апельсиновый лампрологус
 Neolamprologus leloupi (Poll, 1948)
 Neolamprologus longicaudatus Nakaya and Gashagaza, 1995
 Neolamprologus longior (Staeck, 1980)
 Neolamprologus marunguensis Büscher, 1989
 Neolamprologus modestus (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus mondabu (Boulenger, 1906)
 Neolamprologus multifasciatus (Boulenger, 1906)
 Neolamprologus mustax (Poll, 1978)
 Neolamprologus niger (Poll, 1956)
 Neolamprologus nigriventris Büscher, 1992
 Neolamprologus obscurus (Poll, 1978)
 Neolamprologus olivaceous (Brichard, 1989)
 Neolamprologus pectoralis Büscher, 1991
 Neolamprologus petricola (Poll, 1949)
 Neolamprologus pleuromaculatus (Trewavas and Poll, 1952)
 Neolamprologus prochilus (Bailey and Stewart, 1977)
 Neolamprologus pulcher (Trewavas and Poll, 1952)
 Neolamprologus savoryi (Poll, 1949)
 Neolamprologus schreyeni (Poll, 1974)
 Neolamprologus sexfasciatus (Trewavas and Poll, 1952)
 Neolamprologus similis Büscher, 1992
 Neolamprologus splendens (Brichard, 1989)
 Neolamprologus tetracanthus (Boulenger, 1899) — Перламутровый лампрологус
 Neolamprologus timidus Kullander, Norén, Karlsson & Karlsson, 2014
 Neolamprologus toae (Poll, 1949)
 Neolamprologus tretocephalus (Boulenger, 1899) — Пятиполосый лампрологус-зебра
 Neolamprologus ventralis Büscher, 1995
 Neolamprologus walteri Verburg & Bills, 2007
 Neolamprologus wauthioni (Poll, 1949)

Примечания 

Цихловые
Рыбы Африки
Аквариумные рыбы